Bernoulli é o nome de família de oito eminentes matemáticos suiços do século XVII e XVIII:
 Família Bernoulli - a família
 Jacob (ou James) I Bernoulli (1654–1705), o mais velho da família de matemáticos.
 Johann I Bernoulli (1667–1748), irmão de Jacob e pai de Nicolau II, Daniel e Johann II.
 Nicolau I Bernoulli (1687–1759), sobrinho de Jacob I e Johann I
 Nicolau II Bernoulli (1695–1726), filho de Johann I.
 Daniel Bernoulli (1700–1782), filho de Johann I.
 Johann II Bernoulli (1710–1790), filho de Johann I e pai de Johann III e Jacob II.
 Johann III Bernoulli (1744–1807), filho de Johann II.
 Jacob II Bernoulli (1759–1789), filho de Johann II.

Bernoulli pode também referir-se a:
 2034 Bernoulli - um asteróide.
 Bernoulli box - um sistema de armazenamento de dados em discos removíveis.
 Desigualdade de Bernoulli - uma desigualdade matemática.
 Distribuição de Bernoulli - distribuição discreta do espaço amostral em verdadeiro/falso.
Equação diferencial de Bernoulli - uma equação diferencial ordinária não linear.
 Números de Bernoulli - uma dada sequência de números racionais.
 Polinômio de Bernoulli - polinómios que aparecem no estudo de funções especiais, nomeadamente a Função zeta de Riemann.
 Princípio de Bernoulli - relativo à mecânica dos fluidos, relaciona velocidade e pressão.
 Processo de Bernoulli - um processo estocástico em probabilidade e estatística.
 Tentativa de Bernoulli - experiência com resultado binário aleatório.
 Lemniscata de Bernoulli - curva algébrica do quarto grau que tem a forma de um 8 ou 

Desambiguação